Supstrat (biokemija), molekula koja ulazi u enzimski kataliziranu kemijsku reakciju.
Supstrat (ekologija), podloga na kojoj žive biljke i nepokretne životinje.
Supstrat (lingvistika), izumrli jezik koji je utjecao na jezik koji ga je zamijenio.